Халапанский масатекский язык (Jalapa Mazatec, Lowland Mazatec, Mazateco de San Felipe Jalapa de Díaz, Mazateco del este bajo) — масатекский язык, на котором говорят в 13 деревнях муниципалитета Сан-Фелипе-Халапа-де-Диас округа Тустепек штатов Веракрус и Оахака в Мексике. Также халапанская разновидность имеет взаимопонятность на 73 % с уаутланским, на 62 % и искатланским, на 51 % с сояльтепекским, на 46 % с текоатлским, на 35 % с масатланским вариантами, лексически имеет схожесть на 82 % с искатлански, сан-матео-элохочитланским и сан-мигель-уальтепекским, на 80 % с сояльтепекским и на 74 % с уаутланским вариантами масатекского языка.

Письмо 

Тоны указываются на письме:
 Высокий тон означает острое ударение на гласную или на согласный ‹ n ›: ‹ á, é, í, ó, ú, ń › ;
 Низкий тон означает долготу гласного или согласного ‹ n ›: ‹ a̱ e̱ i̱ o̱ u̱ ṉ ›;
 Средний тон указывает отсутствие диакритических знаков: ‹ a, e, i, o, u, n ›.

Фонология

Тоны 
В халапанском масатекском языке есть три тона: низкий ˩, средний ˧, и высокий ˥. В морфологически сложных ситуациях, комбинациях могут образовываться краткие (или средне-долгие) гласные с контурными тонами: они записываются как ˩˧, ˧˥, ˥˧, ˧˩, ˥˩, ˩˥˩.

Простые тоны противопоставляются в словах /ʃá/ (/ʃa˥/) «работа», /ʃā/ (/ʃa˧/) «пума», /ʃà/ (/ʃa˩/) «плесень».

В большей части литературы эти тоны записываются в виде цифр 1 (низкий), 2 (средний), и 3 (высокий).

В халапанском масатекском языке используется свистящая речь, где каждый простой или контурный тон изображается в виде свистящей пульсации.

Гласные 
 {| class="IPA wikitable"
|+Гласные
|-
!Модальный голос
| i  ||  æ  ||  a  ||  o  ||  u 
|-align=center
!Хриплый голос
| i̤ || æ̤ || a̤ || o̤ || ṳ
|-align=center
!Скрипучий голос
| ḭ || æ̰ || a̰ || o̰ || ṵ
|-align=center
!Модальный носовой
| ĩ || æ̃ || ã || õ || ũ
|-align=center
!Хриплый носовой
| ĩ̤ || æ̤̃ || ã̤ || õ̤ || ṳ̃
|-align=center
!Скрипучий носовой
| ḭ̃ || æ̰̃ || ã̰ || õ̰ || ṵ̃
|}

Согласные

Примечания

Ссылки 
 Халапанский масатекский язык на Ethnologue

Масатекские языки